Эспино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эспино, Альфонсо (род. 1992) — уругвайский футболист.
 Эспино, Альфредо (1900—1928) — сальвадорский поэт.
 Эспино, Габи (род. 1976) — латиноамериканская актриса.
 Эспино, Мигель Анхель (1902—1967) — сальвадорский поэт, журналист и юрист.

Составные фамилии 
 Торрихос Эспино, Мартин (род. 1963) — президент Панамы с 1 сентября 2004 до 1 июля 2009 года.
 См. также 
 Ойос-дель-Эспино — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эспино-де-ла-Орбада — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.